Gheorghe Dinu s-ar putea referi la:
Gheorghe Dinu (deputat), deputat PRM de Brașov în legislatura 2000 - 2004
Gheorghe Dinu, candidat independent la alegerile prezidențiale din 2004